Була́това — русская и тюркская фамилия. Происходит от нецерковного личного мужского имени Булат (по-персидски — «сталь»), которое часто встречается у татар и других тюркоязычных народов.

 Носители фамилии 
 Булатова, Вера Андреевна (1915—2014) — советский археолог и востоковед.
 Булатова, Галия Фатиховна (1906—1985) — советская актриса.
 Булатова, Диана Джамбулатовна (род. 1995) — российская хоккеистка.
 Булатова, Мунира Закировна (1914—2011) — советская певица.
 Булатова, Ольга (род. 1932) — советская легкоатлетка.
 Булатова, Сагдия Хасановна (1884 — между 1939 и 1955) — советский татарский общественный деятель.
 Булатова, Фания Даригатовна (1928—1997) — доктор медицинских наук, профпатолог.
 Аббате-Булатова, Флюра Аскаровна (в девичестве Булатова, род. 1963) — советская спортсменка (настольный теннис). Топоним 
 Булатова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области Россия.

 См. также 
 Булатов
 Булатовы — дворянские роды
 Булаткин
 Булатников
 Булахтин